Сен-Лора́н-ла-Гаті́н, Сен-Лоран-ла-Ґатін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на захід від Парижа, 95 км на північ від Орлеана, 27 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 450,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Лоран-ла-Гатін на сайті французького Національного інституту географії
 сайт Сен-Лоран-ла-Гатін 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-ла-Гатін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар